Athens (Alabama)
 Athens (Geòrgia)
 Athens (Illinois)
 Athens (Louisiana)
 Athens (Maine)
 Athens (Nova York)
 Athens (Ohio)
 Athens (Pennsilvània)
 Athens (Tennessee)
 Athens (Texas)
 Athens (Vermont)
 Athens (Virgínia de l'Oest)
 Athens (Wisconsin)